Звёздный — относящийся к звёздам.

Населённые пункты 

 Звёздный — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Звёздный — посёлок городского типа в Усть-Кутском районе Иркутской области.
 Звёздный — посёлок в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
 Звёздный — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Звёздный — посёлок в Лямбирском районе Мордовии.
 Звёздный — посёлок городского типа в Пермском крае.
 Звёздный — посёлок в Шмидтовском районе Чукотского автономного округа, заброшен в начале 1980-х годов.

Другое 
 «Звёздный» — класс олимпийских гоночных яхт.
 «Звёздный» — кондитерско-булочный комбинат в Москве.
 «Звёздный» — ледовый дворец спорта в Оренбурге.
 «Звёздный» — кинотеатр в Иркутске.
 «Звёздный» — кинотеатр в Одессе.

См. также 
 Звёздный бульвар
 Звёздный городок
 Звёздный мост
 
 
 
 
 Звездара